Příjmení Svatoň nosí více osobností:

 Jan Svatoň (* 1952) – český právník
 Josef Svatoň (1896–1944) – český voják, generál i. m.
 Václav Svatoň (1915–1982) – český fotbalista
 Vladimír Svatoň (1931–2018) – český literární vědec, rusista